Carlos Schwabe (1866-1926) – pittore, incisore e illustratore tedesco naturalizzato svizzero
 George Blaine Schwabe (1886-1954) – politico statunitense
 Heinrich Schwabe (1789-1875) – astronomo tedesco
 Johann Joachim Schwabe (1714-1784) – letterato tedesco
 Kurt Schwabe (1905-1983) – chimico tedesco
 Marvin Schwäbe (1995) – calciatore tedesco
 Max Schwabe (1905-1983) – politico statunitense, fratello di George Blaine Schwabe
 Sigismund Schwabe (1526-1596) – matematico e teologo tedesco